Барјактаревић је црногорско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Бранислав Барјактаревић (1911—…), српски генерал
 Горан Барјактаревић (рођ. 1969), немачки фудбалер српског порекла
 Данило Барјактаревић (1910—1988), српски лингвиста
 Зилха Барјактаревић (1939—1976), југословенска певачица народне музике
 Љубивоје Барјактаревић (1866—1944), дивизијски генерал у Војсци Краљевине Југославије
 Милан Барјактаревић (рођ. 1987), шведски фудбалер српског порекла
 Темељко Барјактаревић (1882—1918), четнички војвода

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена